Kangga (Indonesië), een bestuurslaag in de provincie West-Nusa Tenggara
 Kangga of Kanga (genre), een term voor kinderspelen in Suriname